Blåtårn kan syfta på:

Blåtårn (Köpenhamns slott) – ett porttorn som användes som fängelse i Köpenhamns slott
Blåtårn (Sønderborg slott) – ett torn uppfört omkring 1350 som användes som fängelse på Sønderborg slott
 Blåtårn – namnet på ett trapptorn på Akershus fästning